Гале́ев (Гале́ева) — татарская и башкирская фамилия ().

Известные носители 
 Галеев, Алексей Михайлович (род. 1969) — российский тренер по боксу.
 Галеев, Альберт Абубакирович (1940—2022) — советский и российский физик.
 Галеев, Габдулхак Галиевич (1916—1990) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Галеев, Гайфутдин Салахутдинович (1911—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Галеев, Гали Галеевич (1894—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Галеев, Ильдар Ибрагимович (род. 1966) — российский галерист, искусствовед.
 Галеев, Рифкат Зиязитдинович (род. 1946) — советский футболист, тренер.
 Галеев, Салават Асхатович (род. 1958) — советский и российский футболист; тренер.
 Галеев, Фахрази Галеевич (1912—1997) — Герой Советского Союза.
 Галеев, Шакир Галеевич (1919—1988) — Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Галеево
 Галиев

Примечания